Wharfedale – valle delle Yorkshire Dales, in Inghilterra (Regno Unito)
 Wharfedale – ward di Città di Bradford, in Inghilterra (Regno Unito)
 Wharfedale – rural district nel West Riding of Yorkshire, in Inghilterra (Regno Unito)